Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukareja (Banjarharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Sukareja (Warureja), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Sukareja (Balongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Sukareja (Sukasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java